Борх () — графский и дворянский род, из многочисленных ветвей которого в XIII веке одна перешла в Померанию, другая в Лифляндию, третья в Польшу, где поселилась в воеводстве Краковском.

История рода 
Из померанской ветви Борхов Станислав-Фабиан женат был на княжне Жоржете Померанской, дочери померанского князя Георгия и супруги его княгини Маргариты, рожд. маркграфини Бранденбургской и родной сестры владетельного князя померанского — Филиппа I.

Из лифляндской ветви Бернгард Борх был гермейстером Ливонского ордена с 1477 по 1485 г. Племянник его Симон был епископом Ревельским, папским легатом в Дании и в Швеции и основал в Ревельской епархии два города: Борхгольм и Фегфейер.

Из ливонской ветви Борх, переселившейся в Белоруссию, Фабиан Борх от брака с Сенявскою имел сына Гедеона-Симона, генерал-майора польских войск и сподвижника короля Иоанна Собеского. Гедеон Симон убит под стенами Вены в 1683 г. Он женат был на княжне Каролине Кетлер-Курляндской, дочери герцога курляндского Якова I.

Фабиан-Казимир Борх, генерал от артиллерии Литовского княжества, был послом польским в Москве при Петре I, который его очень любил и был в переписке с ним.

Племянник Фабиана-Казимира Иоанн-Андрей (1713—1780), государственный и дипломатический деятель Речи Посполитой, Канцлер великий коронный (с 1780) оставил от брака с Луизою Зиберг двух сыновей: Михаила и Иосифа-Генриха.
 Граф Михаил Иванович (1751—1810) — генерал-лейтенант; получил диплом на графское Римской империи достоинство 28 марта 1783 г. Был женат на гр. Элеоноре Юрьевне Броун и оставил несколько сыновей и дочерей:
 граф Карл Михайлович (1798—1861) — витебский губернский предводитель дворянства,
 граф Александр Михайлович (1804—1867) — действительный тайный советник и обер-церемонимейстер, вице-президент совета детских приютов в Петербурге. Директор Императорских театров (1863—1867). Он был также вице-президентом капитула Российских орденов, непременным членом Совета министра иностранных дел.
 граф Иосиф Иванович (1753—1835) — полковник польских гвардейских гусар и народовой кавалерии Великого княжества Литовского, а после присоединения Литвы к России — витебский губернский предводитель дворянства, имел чин статского советника. От брака с Анной Петровной Богомолец имел четырёх дочерей и одного сына, графа Михаила Осиповича, также бывшего в Витебской губернии предводителем дворянства.

Описание герба 
по Долгорукову
Щит разделён на четыре части: 1-я часть разделена двумя линиями горизонтальными и двумя перпендикулярными на 9 квадратов: в 1 квадрате, в золотом поле обращённый влево чёрный гриф; во 2 квадрате, в голубом поле и в 3 квадрате, в серебряном поле, по одному красному грифу, вправо обращённому; в 4 квадрате, в серебряном поле, обращённый влево голубой гриф, имеющий на себе пять диагональных золотых полос; 5-й квадрат разделён горизонтально на две половины; нижняя половина шахматная, голубая с золотом; в верхней половине выходящий белый гриф, вправо обращённый; в 6 квадрате, в красном поле, обращённый вправо белый гриф, имеющий вместо двух задних лап рыбий хвост; в 7 квадрате, в золотом поле, обращённый влево чёрный гриф с серебряным крылом; в 8 квадрате, в золотом поле, диагонально положен красный крест. окружённый четырьмя красными розами; в 9 квадрате, в красном поле, серебряный крест. Во 2-й части герба, в голубом поле красная княжеская шапка.

В 3-й части герба, в голубом поле две шпаги с золотыми эфесами, крестообразно, остриями вниз. В 4-й части в красном поле белый гриф, вправо обращённый. 1-я и 2-я части герба отделены от 3-й и 4-й частей широкой серебряной полосой, на которой справа, золотыми буквами, написано: tres in uno, а слева положен золотой треугольник. Посреди полосы (и следственно среди герба), золотой щиток в коем три чёрных ворона(галки) вправо обращённые.

На среднем шлеме золотая городская корона, из коей выходят два орлиных крыла, и между ними сидит на короне чёрная галка, вправо обращённая; на правом шлеме корона графская, из коей выходит чёрный гриф, влево обращённый; на левом шлеме чёрная княжеская шапка, из коей выходит красный гриф, вправо обращённый.

Намёты: на правом шлеме красный; на среднем чёрный, на левом голубой, все подложены серебром. Щит держат: справа воин, с золотым крестом на панцире и в шлеме с красными перьями; имеет в правой руке две шпаги с золотыми эфесами и в левой руке голубое знамя, на коем изображён золотой крест. Слева щит держит чёрный орёл, с золотым клювом и золотыми лапами; имеет в левой лапе золотой жезл, а в правой лапе красное знамя, на коем изображены золотом буквы S-R. Девиз: omne trinum perfectum. Герб покрыт княжескою мантией, в память брачных союзов, заключённых Борхами со многими владетельными домами).

Примечания

Литература 

 
 Графы Борх
 
 Официальный сайт рода Богомольцев 

Дворянские роды России по алфавиту
Дворянство Польши
Графские роды
Остзейское дворянство
Дворянство Великого княжества Литовского
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены грифоны
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины